Floorballligaen - Rekorder og statistik er en liste over de mange forskellige rekorder og statistikker der er generet i Floorballligaens levetid fra 1991 og frem til i dag.

Spiller rekorder

Top 10 point på en sæson grundspil

Top 10 pointsnit per kamp grundspil

Top 10 pointsnit per kamp (mindst 15 kampe) grundspil

Topscorer grundspil 
Frem til sæson 2012-13 var ligaen opdelt i øst og vest, herefter blev den landsdækkende.

Liga

Vest

Øst

Topscorer slutspil

Topscorer slutspil

Top 10 flest point slutspil

Hold Rekorder

Højeste antal mål per kamp

Flest mål i en sæson

Bedste målforskel

Flest point en sæson

Bedste win ratio

Bedste målforskel

Bedste forsvar, færrest mål imod per kamp

Bedste forsvar, færrest mål total

Flest mål scoret imod

Flest mål scoret imod per kamp

Mindste antal point

Færrest mål scoret

Referencer 

Floorball-Ligaen